Věžná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Věžná, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Věžná, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina